Ричесе () — испанская фамилия. Известные носители:

 Ричесе, Максимилиано (род. 1983) — аргентинский велогонщик.
  (род. 1985) — аргентинский велогонщик.
  (род. 1981) — аргентинский велогонщик.